In 2005 werd het 89ste Campeonato Capixaba gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Espírito Santo. De competitie werd georganiseerd door de FES en werd gespeeld van 19 februari tot 25 juni. Serra werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand

Knock-outfase
In geval van gelijkspel gaat de club door met de beste notering in de competitie.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Capixaba
Braziliaans competitievoetbal 2005